Ametista – varietà di quarzo
 Ametista – colore
 Ametista – sommergibile della Regia Marina.
 Ametista – personaggio della serie animata Steven Universe